Geo bezeichnet:
 geo-, aus dem Griechischen kommend ( „Erde“), eine Vorsilbe mit Bezug auf die Erde, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #geo
 eine Kurzbezeichnung für das Unterrichtsfach Geografie
 Geo (Automarke), Marke für Klein- und Kompaktwagen von General Motors
 Geo (Mikroformat) zur Darstellung geographischer Koordinaten in (X)HTML
 Geo (Tauchboot), ein ehemaliges Forschungstauchboot
 Geo (Zeitschrift) aus dem Verlag Gruner + Jahr
 Geo TV, pakistanischer Fernsehsender
 Geo (Gewässer), auf den Shetland- und Orkneyinseln kleine, durch Klippen geprägte Meeresbuchten 

GEO steht für:
 Gene Expression Omnibus, wissenschaftliche Datenbank für Microarray-Daten vom National Center for Biotechnology Information
 GEO (Dateiformat), Format zur Übertragung von Geometrien für die maschinelle Bearbeitung von Bauteilen (z. B. Laserschneiden)
 Flughafen Georgetown im südamerikanischen Staat Guyana nach dem IATA-Code (Cheddi Jagan International Airport)
 Georgien, Länderkürzel nach ISO 3166 und dem Internationalen Olympischen Komitee
 Geosynchronous Earth Orbit in der Raumfahrt, siehe Geosynchrone Umlaufbahn
 Global Environment Outlook, eine vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen erstellte Reihe von Berichten zur Entwicklung der globalen Umweltsituation
 Group on Earth Observations, eine freiwillige Partnerschaft von 80 Ländern der Europäischen Kommission und 56 internationalen Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Globale Erdbeobachtungs-System der Systeme (GEOSS) bis 2015 aufzubauen
 Grupo Especial de Operaciones, Spezialeinheit der spanischen Policia Nacional

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Haßberge und Landkreis Schweinfurt – für den ehemaligen Landkreis Gerolzhofen

geo steht für:
 Georgische Sprache (ISO-639-2B-Code)

Siehe auch:

 GEOS (Begriffsklärung)
 GEOSS (Begriffsklärung)

GEO